Lapões — povos que habitam a região da Lapônia
Línguas lapônicas — línguas da Lapônia, que incluem o lapão
Lapão (Bahia) — município brasileiro